Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone pomiędzy 7 a 15 lutego 1976 roku w ramach igrzysk w Innsbrucku.

Podczas igrzysk rozegrane zostały dwie konkurencje w skokach narciarskich – 7 lutego były to zawody na Toni-Seelos-Olympiaschanze (K-84) w Seefeld, a 15 lutego – na obiekcie Bergisel w Innsbrucku (K-104). W pierwszym konkursie mistrzem olimpijskim został Hans-Georg Aschenbach, srebro zdobył Jochen Danneberg, a brązowy medal wywalczył Karl Schnabl. W konkursie na skoczni dużej triumfował Schnabl, drugie miejsce zajął Toni Innauer, a trzecie – Henry Glaß. Wszystkie medale w skokach narciarskich zdobyli zatem reprezentanci Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Austrii.

Łącznie w zawodach wystartowało 62 skoczków narciarskich z piętnastu państw. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursach olimpijskich w skokach narciarskich, był Toni Innauer (17 lat i 312 dni), natomiast najstarszym – Yukio Kasaya (32 lata i 183 dni).

Po raz dwunasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich. Po raz drugi, po igrzyskach w 1964 roku, miało to miejsce w Innsbrucku.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-84 (07.02.1976)

Konkurs indywidualny na skoczni K-104 (15.02.1976)

Uwagi

Przypisy 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976
1976